«Де́нь» — русская ежедневная общественно-политическая газета. Издавалась в 1912—1918 годах в Петрограде.

История 
Газета была основана 2 октября 1912 года И. Д. Сытиным. В годы Первой мировой занимала оборонческую позицию. С лета 1917 года активно критиковала большевиков и была закрыта 26 октября 1917 года после октябрьского переворота. В ноябре 1917 — мае 1918 выходило несколько изданий взамен «Дня».
 Названия
Вскоре после захвата власти большевики закрыли около 60 газет, включая «День». В ответ газета изменила название на «Ночь» (22 ноября - 23 ноября 1917), затем на  «Полночь» (24 ноября - 25 ноября 1917), «В глухую ночь» (25 ноября - 26 ноября 1917) и наконец «Грядущий день» (28 ноября - 30 ноября 1917, 6 января 1918), после чего была закрыта окончательно

Редакторы 
 С. П. Скворцов (1912, 1914);
 Л. А. Леман (1913);
 Р. Ф. Пауль (1913-1914);
 В. М. Ильин (1914);
 П. А. Краков (1914-1916);
 А. И. Логинов (1914);
 Н. К. Баранцевич (1915);
 К. Б. Михайлов (1915);
 В. М. Жуковский (1916-1917);
 Н. В. Кузнецов (1917)

Литература 
Газеты дореволюционной России 1703 -1917. Каталог. СПб., 2007
 Газетный мир России XIX - начала XX века : каталог дореволюционных газет в фондах Российской Государственной библиотеки М., 2014. 
 Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901—1916. Л., 1958—1961
 Периодическая печать в России в 1917 году : библиогр. указ. Л., 1987.

Ссылки 
 Электронные копии газеты «День» в путеводителе РНБ "Газеты в сети и вне её"
 Электронные копии газеты «Друг народа» в путеводителе РНБ "Газеты в сети и вне её"
 Электронные копии газеты «Новый день» в путеводителе РНБ "Газеты в сети и вне её"
 Электронные копии газеты «Ночь» в путеводителе РНБ "Газеты в сети и вне её"
 Электронные копии газеты «Полночь» в путеводителе РНБ "Газеты в сети и вне её"
 Электронные копии газеты «В глухую ночь» в путеводителе РНБ "Газеты в сети и вне её"
 Электронные копии газеты «Грядущий день» в путеводителе РНБ "Газеты в сети и вне её"

Газеты Российской империи
Газеты Санкт-Петербурга
Газеты XX века